Квазигруппа (математика)
 Квазигруппа (социология)